Dit is een lijst van planetoïden 115501-115600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 115501 - || 2003 UV27 || 22 oktober 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115502 - || 2003 UX27 || 22 oktober 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115503 - || 2003 UP28 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115504 - || 2003 UH29 || 23 oktober 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 115505 - || 2003 UD32 || 16 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115506 - || 2003 UC35 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115507 - || 2003 UK35 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115508 - || 2003 UU35 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115509 - || 2003 UV35 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115510 - || 2003 UX35 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115511 - || 2003 UZ35 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115512 - || 2003 UB36 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115513 - || 2003 UE36 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115514 - || 2003 UL36 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115515 - || 2003 UU36 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115516 - || 2003 UF37 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115517 - || 2003 UL37 || 16 oktober 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115518 - || 2003 UM37 || 16 oktober 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115519 - || 2003 UN37 || 16 oktober 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115520 - || 2003 UO37 || 17 oktober 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115521 - || 2003 UL38 || 17 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115522 - || 2003 UW39 || 16 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115523 - || 2003 UC41 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115524 - || 2003 UD47 || 21 oktober 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115525 - || 2003 UF47 || 16 oktober 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115526 - || 2003 UL47 || 20 oktober 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115527 - || 2003 UF48 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115528 - || 2003 UZ48 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115529 - || 2003 UG49 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115530 - || 2003 UH49 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115531 - || 2003 UE52 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115532 - || 2003 UP52 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115533 - || 2003 UG53 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115534 - || 2003 UZ53 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115535 - || 2003 UW54 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115536 - || 2003 UZ54 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115537 - || 2003 UX56 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115538 - || 2003 UO58 || 16 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115539 - || 2003 UZ60 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115540 - || 2003 UP61 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115541 - || 2003 UY62 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115542 - || 2003 UZ63 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115543 - || 2003 UG64 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115544 - || 2003 UP64 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115545 - || 2003 UW64 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115546 - || 2003 UH65 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115547 - || 2003 UV65 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115548 - || 2003 UB66 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115549 - || 2003 UE66 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115550 - || 2003 UG66 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115551 - || 2003 UB71 || 18 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115552 - || 2003 UE71 || 18 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115553 - || 2003 UB73 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115554 - || 2003 UL74 || 16 oktober 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115555 - || 2003 UQ75 || 17 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115556 - || 2003 UN77 || 17 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115557 - || 2003 UT77 || 17 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115558 - || 2003 UD78 || 17 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115559 - || 2003 UK78 || 17 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115560 - || 2003 UB79 || 18 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (115561) Frankherbert || 2003 UF80 || 20 oktober 2003 || Needville || W. G. Dillon, D. Wells
|-
| 115562 - || 2003 UR80 || 16 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115563 - || 2003 UU80 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115564 - || 2003 UC81 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115565 - || 2003 UL81 || 16 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115566 - || 2003 UB82 || 18 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115567 - || 2003 UY82 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115568 - || 2003 UZ82 || 19 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115569 - || 2003 UR84 || 18 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115570 - || 2003 UT84 || 18 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115571 - || 2003 UU85 || 18 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115572 - || 2003 UY85 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115573 - || 2003 UE86 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115574 - || 2003 UF86 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115575 - || 2003 UK86 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115576 - || 2003 UM88 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115577 - || 2003 UO88 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115578 - || 2003 UB89 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115579 - || 2003 UN90 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115580 - || 2003 UX90 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115581 - || 2003 UD91 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115582 - || 2003 UT92 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115583 - || 2003 UM93 || 17 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115584 - || 2003 UE95 || 18 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115585 - || 2003 UT95 || 18 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115586 - || 2003 UF96 || 18 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115587 - || 2003 UY96 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115588 - || 2003 UZ96 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115589 - || 2003 UG97 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115590 - || 2003 UL97 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115591 - || 2003 UG98 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115592 - || 2003 UL98 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115593 - || 2003 UV98 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115594 - || 2003 UX98 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115595 - || 2003 UZ98 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115596 - || 2003 UC99 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115597 - || 2003 UF99 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115598 - || 2003 UH99 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115599 - || 2003 UJ99 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115600 - || 2003 UR99 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten